Войница — топоним:
 Войница () — село в Болгарии.
 Войница (или Воница, ) — город в Греции
 Войница () — село в Республике Македонии, община Чашка
 Войница — посёлок в Калевальском районе Карелии, Россия.
 Войница () — село в Локачинском районе Волынской области, Украина.
 Войница — село в Млиновском районе Ровненской области, Украина.
 Войница — река на севере Карелии.